Korytów peut désigner en Pologne :
 Korytów, village du powiat de Kłodzko, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Korytów, village du powiat de Polkowice, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Korytów, village de la voïvodie de Mazovie